Чугу́нный мост:

 Чугунный мост — мост во Владикавказе.
 Чугунный мост — мост в Москве.
 Чугунный мост через Северн

См. также 
 
 Чугунный переулок (Липецк)